Скулино — топоним:

 Скулино — деревня, Тверская область, Кимрский район.
 Скулино — деревня, Ярославская область, Переславский район.